Э́та (Эди) Моисе́евна Ты́рманд (; 23 февраля 1917, Варшава, Российская империя — 29 апреля 2008, Минск, Республика Беларусь) — советский и белорусский композитор, пианистка и музыкальный педагог. Член Союза композиторов СССР с 1954 года. Первая женщина-композитор в Беларуси.

Биография 
Эта (Эди) Моисеевна Тырманд родилась 23 февраля 1917 года в Варшаве. С 1929 года посещала класс фортепиано Варшавской консерватории. В 1938 году окончила учительско-хоровой факультет Варшавской консерватории, одновременно продолжая обучаться по классу фортепиано.
<p>В 1939 году, после оккупации Варшавы немецко-фашистскими войсками, бежала в СССР. После переезда в Минск поступила в Белорусскую государственную консерваторию в класс фортепиано доцента Алексея Константиновича Клумова, совмещая учёбу с работой концертмейстера.
<p>В годы Великой Отечественной войны и в первые послевоенные годы Эди Тырманд проживает в городе Фрунзе (ныне Бишкек), работая концертмейстером Киргизского театра оперы и балета имени А. Малдыбаева, а также педагогом местного музыкального училища.
<p>В 1948 году восстанавливается на пятом курсе Белорусской государственной консерватории (класс фортепиано Григория Ильича Шершевского) и поступает на первый курс отделения композиции (класс Анатолия Васильевича Богатырёва). Фортепианное отделение заканчивает в 1949 году, композиторское в 1952.
<p>С 1949 года Эди Тырманд преподаёт фортепиано в Белорусской государственной консерватории, а с 1963 года становится и. о. доцента вновь созданной кафедры концертмейстерского мастерства. Ей принадлежат особые заслуги в воспитании нескольких поколений высококвалифицированных концертмейстеров, её считают главой белорусской концертмейстерской школы.
<p>Одновременно Эди Тырманд интенсивно занимается композиторским творчеством, создавая произведения в основном в камерном жанре.
<p>Последние 20 лет жизни Эди Моисеевны были омрачены проблемами со зрением, которые очень скоро завершились практически полной слепотой.
<p>Эди Моисеевна Тырманд умерла в Минске 29 апреля 2008 года.

Семья 
Все родные и близкие Эди Моисеевны погибли в Варшавском гетто, в том числе родители Мойше-Герш Иосифович Тырманд (1891—1942), уроженец Варшавы и Шифра-Цирл Ицковна Глянцшпигель (1895—1942), уроженка Люблина, сестра Иоспа-Мариам (1921—1942).
<p>Единственным близким ей человеком был муж, альтист Израиль Александрович Турш, также потерявший своих близких в Холокосте на территории Польши.

Творчество

Основные произведения

Для фортепиано с симфоническим оркестром 
 Два концерта (1952, 1956)

Для оркестра народных инструментов 
 Фантазия «Польские напевы»

Для фортепиано соло 
 Две сонаты (1969, 1972)
 Сюита «Сценки из детской жизни» (1953)
 Сонатина (1954)
 «Пионерская сюита» (1962)
 Токката (1962)
 Сюита (1963)
 Этюды-картины (две тетради, 1971—1972)
 Сюита «Четыре настроения» (1973)

Для скрипки и фортепиано 
 Две сонаты (1950, 1972)
 Импровизация и танец (1957)
 Поэма (1968)

Для альта и фортепиано 
 Соната (1961; вторая редакция — переложение для скрипки и фортепиано, 1967)

Для виолончели и фортепиано 
 Импровизация и аллегро (1971)

Для цимбал и фортепиано 
 Скерцо (1969)
 Концертный вальс (1970)
 Две пьесы (Мелодия, Шутка, 1974)

Для хора без сопровождения 
 Хоровой цикл на стихи Максима Богдановича

Для голоса и фортепиано 
 Вокальный цикл на стили Б.Дадье
 Вокальный цикл «Зямное прыцягненне» на стихи Максима Танка
 Вокальный цикл «Беражыце мір» на стихи Эди Огнецвет
 Вокальный цикл на стихи Гарсия Лорки

Литература 
Дмитрий Николаевич Журавлев. Союз композиторов БССР. — Мн: Беларусь. — С. 256—259

Примечания 

Композиторы Белоруссии
Члены Белорусского союза композиторов